Deep Run ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Deep Run (Maryland)
 Deep Run (North Carolina)
 Deep Run (Pennsylvania)

Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Deep Run (Patapsco River), Nebenfluss des Patapsco River in Maryland